Niemcy:
 Molsberg – dzielnica gminy Nochern w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Molsberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald